Cedry Wielkie (plaats), plaats in Polen
 Cedry Wielkie (gemeente), gemeente in Polen